Оклад:

 Оклад — размер денежного вознаграждения, заработной платы.
 Оклад — выполненный в драгоценном металле переплёт книги, обычно Библии.
 Оклад (риза) — выполненное в драгоценном металле обрамление иконы.

Топоним 
 Оклад — деревня в Псковской области, МО Ашевское Бежаницкого района
 Оклад — деревня в Псковской области, Пожеревицкая волость Дедовичского района
 Оклад — деревня в Псковской области, Палкинская волость Палкинского района
 Оклад — деревня в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района

См. также 
 Тарифная ставка — фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
 Подушный оклад — налог.
 Окладные доходы — одна из категорий доходов Московского государства, размер которой можно было ввести в определённый оклад, то есть собирать в обязательном для плательщиков, заранее определённом размере.
 Оклад по воинскому званию — фиксированный размер оплаты службы военнослужащего по воинскому званию.
 Оклад по воинской должности (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты службы военнослужащего по воинской должности.
 Оклад содержания